Denninghoff ist der Familienname folgender Personen:

 Cordula Denninghoff, deutsche Journalistin
 Jörg Denninghoff (* 1966), deutscher Politiker
 Brigitte Matschinsky-Denninghoff (1923–2011), deutsche Bildhauerin und Zeichnerin, siehe Matschinsky-Denninghoff